Luke Hall – politico britannico e parlamentare alla Camera dei comuni
Luke Hall – nuotatore dell'eSwatini